Die Tippeligaen 1995 war die 51. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die fünfte Saison unter dem Namen Tippeligaen. Die Spielzeit begann am 21. April 1995 und endete am 22. Oktober 1995.

Modus 
Dies war die erste Saison in der vierzehn Teams in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander spielten, so dass jedes Team 26 Spiele absolvierte. Die drei Letztplatzierten mussten absteigen.

Mannschaften und Spielstätten

Saisonverlauf 
Rosenborg BK gewann zum vierten Mal hintereinander die norwegische Meisterschaft. Sie stellten damit den bisherigen Rekord von Viking aus den Jahren 1972 bis 1975 ein. Es war gleichzeitig die zehnte Meisterschaft für Rosenborg BK. Damit wurden sie alleinige Rekordmeister in Norwegen. Seit dem siebten Spieltag standen sie ununterbrochen an der Spitze der Tabelle. Schon nach dem 23. Spieltag hatten sie sich die Meisterschaft vorzeitig gesichert. Den Pokalwettbewerb gewannen sie ebenso und erreichten zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte das Double aus Meisterschaft und Pokal. Die Aufsteiger IL Hødd und Strindheim IL mussten nach nur einer Saison wieder in die 1. Divisjon absteigen. Demgegenüber konnten sich Molde FK und Stabæk Fotball in der Tippeligaen halten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Ergebnisse der Saison sind in dieser Kreuztabelle aufgelistet. Die Heimmannschaft des jeweiligen Spiels ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv

Fußballsaison 1995
Eliteserien-Saison (Fußball)